El término pava se refiere a
 Varias especies de aves galliformes de los géneros Penelope, Pipile, Aburria, Chamaepetes y Penelopina;
 Un recipiente para hervir Caldera (cocina).
 Sombrero tradicional hecho en Puerto Rico.